Nadeschda Iljina ist der Name folgender Personen:

* Nadeschda Iljina, Geburtsname von Nadezhda Wijenberg (* 1964), niederländische Langstreckenläuferin russischer Herkunft
 Nadeschda Leonidowna Iljina (1949–2013), sowjetische Sprinterin